Коле́сса (також іноді Коле́са) — українське прізвище.

Відомі особи 

 Колесса Філарет Михайлович (1871—1947) — український етнограф, фольклорист та композитор.
 Колесса Олександр Михайлович (1867—1945) — український літературо- та мовознавець.
 Колесса Іван Михайлович (1864—1898) — український фольклорист і етнограф.
 Колесса Микола Філаретович (1903—2006) — український композитор та диригент.
 Колесса Любов Олександрівна (1902—1997) — видатна українська піаністка світового рівня.
 Колесса Харитина Миколаївна ( 22 липня 1942) — віолончелістка, пе­­дагог. Професор. Заслужений артист України. Дочка Миколи, сестра Ксе­­нії, мати Галини та Яреми, онука Філарета Колессів.
 Колесса Христина Олександрівна (1915—1978) — віолончелістка, педагог.

Примітки 

Українські прізвища